Лена София Александра Арвидссон (чаще упрощённо — София Арвидссон) (; родилась 16 февраля 1984 года в Хальмстаде, Швеция) — шведская теннисистка; победительница трёх турниров WTA (два — в одиночном разряде); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open-2001).

Общая информация 
София — старшая из двух детей Ингве и Лены Арвидссон; её брата зовут Фредрик.

Шведка занимается теннисом с восьми лет: с данной игрой её познакомил сосед — тренер по теннису. Арвидссон считает себя игроком задней линии; лучший удар — бэкхенд; любимые турниры — зальные.

Спортивная карьера 
Юниорские годы
София неплохо проявляла себя на соревнованиях международного уровня уже в юниорские годы, достигнув позиций в Top30 как одиночного, так и парного рейтинга среди старших юниоров. Пик выступлений пришёлся на рубеж сезонов 2000 и 2001 годов, когда Арвидссон достигла 12-й строчки одиночного рейтинга, регулярно играла на поздних стадиях турниров G1 и G2, а также добралась до единственного финала на турнирах Большого шлема: на Australian Open, уступив лишь лидеру посева того соревнования Елене Янкович.

Первые годы в протуре
На соревнованиях среди взрослых шведка впервые попробовала себя в начале 1999 года, получив возможность испытать себя на небольших турнирах на родине. В августе София впервые попробовала себя на соревновании WTA, сыграв в квалификации небольшого соревнования серии в Бельгии. Постепенно шлифуя своё игровое мастерство, Арвидссон стала всё увереннее выступать на малых турнирах и к июлю следующего года смогла выиграть свой первый титул — на 10-тысячнике в Бостаде в парном разряде; путь к первому титулу в одиночном разряде занял ещё четырнадцать месяцев и один проигранный финал — в сентябре 2001 года шведка выиграла схожий по уровню турнир в Сандерленде. Постепенно сосредоточившись лишь на играх в протуре, София всё более увеличивает результативность своих выступлений и к осени следующего года поднимается к границе второй и третьей сотни одиночной классификации, в июле дебютируя в основной сетке турнира WTA, а пару месяцев спустя проводя и свои первые матчи в отборе взрослого турнира Большого шлема: на US Open, где сходу добирается до финального круга. Через год позитивная тенденция продолжилась — она регулярно играла квалификации соревнований тура ассоциации и всё результативнее выступала в туре федерации: среди прочего дважды сыграв в финалах 50-тысячников: сначала проиграв титульный матч в итальянском Ортизеи, а затем победив в американском Юджине. Эти небольшие успехи в сочетании со спадом результатов тогдашнего лидера национального одиночного тенниса Осы Свенссон, позволили Арвидссон впервые закончить календарный год первой ракеткой страны.

В 2004 году София стала более активно играть более престижные соревнования, что первоначально привело к локальному спаду результатов. В январе шведка впервые приняла участие в основной сетке турнира Большого шлема, а позже выиграла свой самый статусный парный титул: вместе с той же Свенссон победив на 75-тысячнике в американском Мидленде. Успехи начала сезона не имели продолжения в дальнейшем — не слишком удачное сочетание турниров разного статуса отбросило Софию к концу сезона в начало третьей сотни рейтинга. Однако получив возможность строить свой график выступлений более консервативно, шведка год спустя отыграла все потерянные позиции и впервые закончила сезон в Top100; играя небольшие турниры федерации? она постепенно восстановила уверенность в своих силах и в мае во второй раз смогла добиться права сыграть в основе турнира Большого шлема: в этот раз пройдя квалификацию на Roland Garros, а следом и выиграв первый матч в основе на подобном уровне. Постепенно результаты шведки всё больше росли и постепенно успехи стали приходить не только на соревнованиях федерации, но и на турнирах ассоциации, где Арвидссон начиная с августа заработала несколько четвертьфиналов, а в начале ноября пробилась и в свой первый финал на подобном уровне (в канадском Квебеке, где уступила в титульном матче Эми Фразье).

2006-10
В 2006 году результаты удалось закрепить: Арвидссон впервые сыграла в основной сетке каждого турнира Большого шлема, стабильно выигрывала матчи на турнирах ассоциации, а в феврале завоевала и первый титул — на турнире в Мемфисе, переиграв в полуфинале всю ту же Фразье. Позже результаты пошли на спад и остаток сезона принёс лишь один, сравнительно крупный, успех — София добралась до полуфинала на турнире в Стокгольме. Через год кризис усугубился — шведка вновь пополнила свой график выступлений турнирами федерации, за счёт которых постепенно нормализовала свой рейтинг, завершив сезон в самом начале второй сотни классификации. На рубеже весны и лета падение результатов вынуждало Арвидссон дважды играть отборочные соревнования к турнирам Большого шлема. В 2008 году шведка вновь вошла и закрепилась в первой сотне рейтинга, выигрывая всё больше матчей на турнирах ассоциации: так в феврале она дважды добралась до четвертьфиналов на этом уровне — сначала в Антверпене, а затем — в Мемфисе. В мае Арвидссон закрепилась в начале второй полусотни рейтинга, выиграв 75-тысячник в Загребе, благодаря чему впервые смогла отобраться и сыграть в Олимпийском турнире. До конца сезона София успела записать на свой счёт ещё один финал на крупном соревновании федерации — в ноябре уступив в финале 100-тысячника в Оденсе Каролине Возняцки.

Через год последовал очередной спад, отбросивший шведку в середину второй сотни и заставивший её впервые за пять лет пропустить сразу три основные сетки турниров Большого шлема. Вновь насытив свой календарь небольшими турнирами федерации, Арвидссон постепенно преодолела и этот игровой кризис, а ранние поражения на соревнованиях ассоциации позволили уделять большее внимание парным выступлениям, где София в сентябре наконец завершила серию из поражений в полуфиналах турниров ассоциации и впервые сыграла в титульном матче — в Квебеке, где вместе с Северин Бремон Бельтрам уступила Ване Кинг и Барборе Заглавовой-Стрыцовой. После этого финала шведка заметно увеличила свою результативность на соревнованиях протура и за короткий период выиграла несколько десятков матчей в одиночном разряде на средних и крупных турнирах федерации, заметно пополнив свой рейтинг. В 2010 году удачная серия продолжилась: Арвидссон вновь закрепилась в первой сотне классификации. В начале этого сезона, от турнира к турниру играя всё продуктивнее, София добилась своего первого за четыре года финала на соревнованиях ассоциации — всё в том же Мемфисе она из квалификации добралась до титульного матча, уступив лишь Марии Шараповой. В апреле Арвидссон и Юханна Ларссон смогли впервые за семь лет вывести и закрепить свою сборную в одном из элитных дивизионов Кубка Федерации, сначала выиграв региональный дивизион, а затем переиграв в плей-офф мировой группы сборную Китая. Во второй половине сезона Арвидссон упрочила свои позиции в середине первой сотни рейтинга, не брезгуя для поддержания игровой формы игрой и на сравнительно мелких турнирах. В августе и ноябре она дважды добирается до финалов 100-тысячников: сначала уступив в Бронксе Анне Чакветадзе, а затем взяв верх в Пуатье над Полин Пармантье. Сыгранная в сборной пара с Ларссон в сентябре принесла обеим первый титул на соревнованиях ассоциации — всё в том же Квебеке, где в финале шведки взяли верх над Барборой Заглавовой-Стрыцовой и Бетани Маттек-Сандс.

2011-14
Через год позиции в первой сотне одиночного рейтинга удалось сохранить, а также пополнить их схожим рейтингом в парном разряде. Пики выступлений в сольных турнирах пришлись на несколько, мало связанных друг с другом, соревнований: дважды Арвидссон пробивалась в третий раунд на соревнованиях ассоциации — в мае, в Брюсселе и в октябре, в Пекине; а также один раз — в четвёртый: в июле, в Бостаде. Парный год принёс несколько полуфиналов на этом же уровне и один титульный матч — в Окленде, где София, вместе с Мариной Эракович, уступила Квете Пешке и Катарине Среботник. В 2012 году шведка вновь заметно улучшила результаты, впервые завершив сезон в первой полусотни одиночной классификации. В феврале София впервые за шесть лет победила на соревновании ассоциации — вновь в Мемфисе, взяв в финале верх над всё той же Эракович. В дальнейшем Арвидссон стабильно выигрывала матчи на крупнейших турнирах, а на более мелких соревнованиях регулярно пробивалась в поздние стадии, где крупнейшими успехами стали два полуфинала: в Брюсселе, где София уступила Симоне Халеп, и в Москве, где Арвидссон проиграла Каролине Возняцки. В парном разряде в том сезоне шведка добыла свой очередной финал: вместе с Кайей Канепи София добралась до титульной встрече в Копенгагене, не справившись на решающем тай-брейке с Кимико Датэ-Крумм и Рикой Фудзиварой.

В 2013 году шведка угодила в затяжной спад, постепенно провалившись в конец третьей сотни рейтинга. В том сезоне София отступила в начало второй сотни классификации, долгое время играя лишь сравнительно крупные соревнования ассоциации и лишь поздней осенью попробовав играть на турнирах федерации. На фоне проблем в одиночном разряде единожды удалось блеснуть в паре: в сверхудачном для себя Мемфисе Арвидссон, вместе с Юханной Ларссон, добралась до своего очередного финала, где уступила Кристине Младенович и Галине Воскобоевой. В 2014 году игровые проблемы ещё больше усугубились: даже регулярные игры на 25-тысячниках и в квалификации турниров Большого шлема не привели к скорому выправлению ситуации, и к зиме рейтинг упал настолько, что Australian Open-2015 стал первым за последние 50 турниров серии, прошедшим без участия шведки.

Сборная и национальные турниры
Весьма продолжительная карьера Арвидссон в протуре пришлась на заметный кризис в национальном теннисе и ей, часто, не было особой альтернативы в заявке сборной в любом официальном командном турнире. В Кубке Федерации София впервые сыграла вскоре после своего шестнадцатилетия и в следующие 15 лет не пропускала ни одного розыгрыша турнира, приняв за это время в 88 играх, пришедшиеся на 50 матчевых встреч, где было выиграно 36 одиночных матчей и 14 — парных. Арвидссон за это время переписала на себя все статистические рекорды команды и время от времени, вместе с Юханной Ларссон играла со сборной в одном из элитных дивизионов турнира, в 2009-11 годах, возвращая команду во вторую мировою группу турнира София и Юханна выиграли подряд семь матчевых встреч в рамках турнира, установив новое пиковое достижение шведок по этому показателю. Также Арвидссон единожды была задействована за национальную команду в Кубке Хопмана — в 2006 году, когда вместе с Томасом Юханссоном не смогла выйти из группы на предварительном раунде.

Дважды шведка представляла своё государство на олимпийском теннисном турнире: в 2008 и 2012 годах, пару раз сыграв в одиночном турнире и единожды попробовав себя в миксте.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (4)

Победы (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (32)

Победы (20)

Поражения (12)

Финалы турниров WTA в парном разряде (5)

Победы (1)

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (16)

Победы (13)

Поражения (3)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Интервью сайту WTA

Теннисисты Швеции
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года